Jay Heaps (Nashua, 2 de agosto de 1976) é um ex-futebolista profissional estadunidense, atualmente é técnico New England Revolution dos Estados Unidos.

Títulos 
 New England Revolution
 Lamar Hunt U.S. Open Cup: 2007
 SuperLiga Norte-Americana: 2008

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas dos Estados Unidos
Futebolistas do Miami Fusion Football Club
Futebolistas do New England Revolution
Treinadores de futebol dos Estados Unidos
Treinadores do New England Revolution